Georg Eckl ist der Name folgender Personen:

* Georg Eckl (Ingenieur) (1857–1934), österreichischer Eisenbahningenieur und Politiker
 Georg Eckl (Bibliophiler) (1863–1929), österreichischer Bibliophiler